Giovanni Cristini (1925-1995) – poeta e giornalista italiano
 Guido Cristini (1895-1979) – avvocato e faccendiere italiano, Presidente del Tribunale Speciale Fascista dal '28-'32 e membro di diritto del Gran consiglio del fascismo
 Vittorio Cristini (1928-1974) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista